Spartywny futbolny klub „Slutsk“  (, FK Slutsk; normalt bare kendt som Slutsk) er en hviderussisk fodboldklub fra Slutsk.

Klubben spiller i landets bedste liga, og har hjemmebane på Haradski stadion. Klubben blev grundlagt i 1998.

Historiske slutplaceringer

Referencer

Eksterne henvisninger 

Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Hviderusland
Etableret i 1998